Jan Taszka Koniecpolski (zm. 1455) – kanclerz wielki koronny, starosta lelowski, sieradzki i dobrzyński
 Jan Koniecpolski (zm. 1660/1661) – wojewoda sieradzki, kasztelan sieradzki
 Jan Aleksander Koniecpolski (1635–1719) – wojewoda bracławski i sieradzki, koniuszy wielki koronny